Török Ádám (1948) zenész, énekes, fuvolista, dalszövegíró
Török Ádám (1952) közgazdász, az MTA rendes tagja